

Patronyme 

 Albert-Edgar Yersin (1905-1984), graveur, peintre, dessinateur et illustrateur suisse ;
 Alexandre Yersin (1863-1943), bactériologue franco-suisse ayant découvert le bacille de la peste, nommé yersinia en son honneur ;
 Claude Yersin (1940-), comédien, metteur en scène et directeur de théâtre français ;
 Yves Yersin (1942-2018), réalisateur suisse ;
 Luc Yersin (1945-2008), ingénieur du son suisse.

Autres 
 Yersin, navire lancé en 2015 à Concarneau, nommé d’après Alexandre Yersin
 Yersinia, genre de bactéries, nommées d’après Alexandre Yersin
 Lycée français Alexandre-Yersin, de Hanoï (Vietnam) 
 Place du Docteur-Yersin, à Paris, nommée d’après Alexandre Yersin

Homonymie de patronyme